Eichmüller ist der Name von
 Ines Eichmüller
 Johann Wolfgang Eichmüller (auch Eychmüller geschrieben) (1759–1847), deutscher Orgelbaumeister aus Heilsbronn

Siehe auch:
 Eychmüller